Пробужде́ние — деревня Вязовского сельсовета Лебедянского района Липецкой области. Расположено у железнодорожной станции Коллективист на линии Елец — Лев Толстой.

Находится на границе с Лев-Толстовским районом.

В 1920 году в 20 км от города Лебедяни была организована сельскохозяйственная артель «Пробуждение» (название символизирует новую жизнь после революции). Построенный тут посёлок стал также называться Пробуждением .

После 1930-х годов селение стало деревней.

Население

Примечания 

Населённые пункты Лебедянского района